Влади́мир Монома́х может означать:
 Владимир Мономах — великий князь киевский в 1113—1125 годах.
 «Владимир Мономах» — русский полуброненосный фрегат (броненосный крейсер) конца XIX века.
 «Владимир Мономах» — российский атомный ракетный крейсер (подводная лодка) проекта 955 «Борей».
 «Владимир Мономах» — российский танкер класса «Афрамакс» (первый российский танкер такого типа), спущен на воду в 2020 году.

Примечания